Худайбергенов — фамилия; имеет женскую форму Худайбергенова.

Известные носители:
 Худайбергенов, Абдулла Маткаримович (1936—2017) — советский и узбекский врач и государственный деятель, министр здравоохранения Узбекской ССР (1981—1986), председатель Ассоциации врачей Узбекистана.
 Худайбергенов, Аитбай (1909—1995) — советский государственный и партийный деятель.
 Худайбергенов, Амангельды — туркменский боксёр-любитель.
 Худайбергенов, Джузумкул Кадыркулович (1913—1986) — советский учёный-зоотехник.
 Худайбергенов, Джуманияз (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Худайбергенов, Мадьяр (1924—2016) — советский государственный и политический деятель, 1-й секретарь Хорезмского областного комитета КП Узбекистана.
 Худайбергенов, Толкунбек (род. 1986) — туркменский тяжелоатлет.

 Худайбергенова, Римаджан Матназаровна (1942—2022) — советский и узбекистанский политический и хозяйственный деятель.

См. также 
 Худайберганов